Копытцево:

 Копытцево — деревня в Волоколамском районе Московской области
 Копытцево (146 км) — остановочный пункт Московской железной дороги в Дзержинском районе Калужской области.